Die 1. Amateurliga Nordbaden 1954/55 war die fünfte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde erneut Titelverteidiger TSV Amicitia Viernheim. In der Aufstiegsrunde zur II. Division belegte Viernheim nur den letzten Platz von drei teilnehmenden Mannschaften.

Der ASV Feudenheim nahm für Nordbaden an der deutschen Amateurmeisterschaft 1955 teil, schied dort aber in der Gruppenphase aus. 

VfR Pforzheim, Olympia Kirrlach, die Amateurmannschaft des Karlsruher SC und der SV Schwetzingen mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren Phönix Mannheim, die Sportfreunde Forchheim und die TSG Rohrbach. Aus der II. Division kam für die folgende Saison Absteiger ASV Durlach.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1954/55 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1954/55 auf ASC-Neuenheim.de

1954
Fußballsaison 1954/55